Монтоја има више значења:

 Монтоја (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Монтоја (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Монтоја, Гвадалупе (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику